Суперкубок Нідерландів з футболу 2005  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2005 року між чемпіоном і володарем кубка Нідерландів ПСВ та віце-чемпіоном Нідерландів Аяксом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2005
Нідерланди
2005 у нідерландському спорті
Серпень 2005